Peçanha (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Peçanha (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Peterson dos Santos Peçanha, Braziliaans voetballer, kortweg Peçanha genoemd